Fitzpatrick oder FitzPatrick steht für:
 Fitzpatrick (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Fitzpatrick steht für folgende geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten
 Fitzpatrick (Alabama), Ort im Bullock County
 Fitzpatrick Wilderness, Naturschutzgebiet in Wyoming

in Antarktika:
 Fitzpatrick-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Fitzpatrick Rock, Felseninsel der Windmill-Inseln

Siehe auch:
 Kernkraftwerk Fitzpatrick in Scriba, New York Vereinigte Staaten
 Percy FitzPatrick Institute of African Ornithology in Kapstadt, Südafrika
 Hauttyp #Hauttypen nach Fitzpatrick